Argentína
Pila város Buenos Aires tartományban
Pila partido Buenos Aires tartományban

 Csehország
Pila település a Karlovy Vary-i járásban, a Karlovy Vary-i kerületben

 Fülöp-szigetek
Pila falu, San Pascual községben, Batangas tartományban, Calabarzon régióban
Pila község Laguna tartományban, Calabarzon régióban

 Horvátország
Pila falu Stubičke Toplice községben, Krapina-Zagorje megyében

 Lengyelország
Piła város a piłai járásban, a Nagy-Lengyelországi vajdaságban
Piła falu Gostycyn községben, Tuchola-i járásban a Kujávia-Pomerániai vajdaságban
Piła falu Zadzim községben, a Poddębice-i járásban, a  Łódźi vajdaságban
Piła falu Sędziszów községben, a Jędrzejów-i járásban, a Szentkereszti vajdaságban
Piła falu Końskie községben, Końskie-i járásban, a Szentkereszti vajdaságban
Piła falu Narol községben, Lubaczów-i járásban, a Kárpátaljai vajdaságban
Piła falu Sośnie községben, Ostrów Wielkopolski-i járásban, a Nagy-Lengyelországi vajdaságban
Piła falu Chocz községben, Pleszew-i járásban, a Nagy-Lengyelországi vajdaságban
Piła falu Wronki községben, Szamotuły-i járásban, a Nagy-Lengyelországi vajdaságban
Piła falu Morzeszczyn községben, Tczew-i járásban, a Pomerániai vajdaságban

 Olaszország
Pila község Piemont régióban, Vercelli megyében

 Svájc
Pila falu Centovalli községben, Tessin kantonban

Lásd még: Píla (egyértelműsítő lap)